Die Abkürzung VDBB steht für:

 Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler e. V., siehe Bahnhofsbuchhandlung #Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler
 Verein Dampfbahn Bern, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Schweiz, das historische Eisenbahn-Fahrzeuge unterhält

Abkürzung